Mönster kan avse:

 Mönster (dekoration) – ett generellt namn åt det underlag man avser att producera, men används också för att beskriva att ett mönster ingår i en färdig produkt
 Mönster (förlaga) – en förlaga vid sömnad och andra textila tillverkningar
 Mönster (psykologi) – som begrepp att gestalta beteende
 Mönsterigenkänning – en av flera tekniker för informationsutvinning och betecknar sökandet efter mönster i stora datamängder
 Mönsterskydd – ett immaterialrättsligt skydd med syfte att ge och erbjuda skydd åt nyskapande designer, former och mönster
 Mönsterkort – en platta av ett isolerande material med ett mönster av elektriska ledare
 Jongleringsmönster – ett sätt att hålla olika objekt i luften, se jonglering

Se även
 Mönstring
 Tessellation – en utfyllnad av ett plan med geometriska figurer utan överlappningar eller mellanrum